Filialisierung bezeichnet

 in der Betriebswirtschaft den Ausbau eines Unternehmens zu einem Filialunternehmen, siehe Filiale
 in Geographie und Raumplanung einen Wandlungsprozess im Einzelhandel, siehe Filialisierung (Geographie)
 in der Medizin die Bildung von Tochtergeschwulsten, siehe Metastase.